Tacchini, qui signifie « dindes » en italien, peut faire référence à :

Patronyme 

  (né en 1951), historien italien ;
 Carlo Tacchini (né en 1995), canoéiste italien ;
 Pietro Tacchini (1838-1905), astronome italien ;
  (né en 1940), footballeur italien ;
 Sergio Tacchini (né en 1938), styliste et joueur italien de tennis.

Autres 

 Sergio Tacchini, trimaran de compétition de la classe ORMA ;
 , cratère d'impact lunaire ;
 (8006) Tacchini, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi